Hadiya peut désigner :
l'ancien royaume Hadiya, au Sud de l'Éthiopie ;
 la zone Hadiya, une zone administratrive de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie ;
les Hadiya, un peuple d'Éthiopie ;
le hadiya, leur langue.